Il singolare del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrei Pavel che ha battuto in finale Andrew Ilie 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Mark Philippoussis (primo turno)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale)
 Stefan Koubek (secondo turno)

 Fernando Vicente (primo turno)
 Sjeng Schalken (secondo turno)
 Andrew Ilie (finale)
 Roger Federer (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2000
ATP Tour 2000